Франсиско Леонель Лима Сильва Мачадо (; ) — португальский футболист, полузащитник клуба «Бенфика», выступающий на правах аренды за клуб «Брага».

Биография 
Занимался футболом в академиях различных португальских клубов — «Рориш», «Пастелейра», «Боавишта» и «Лейшойнш» (где находился с 2009 года). В сезоне 2014/15 Шикинью начали подключать к играм за основной состав «Лейшойнша», который выступал во Второй лиге Португалии. Его дебют в футболке «Лейшойнша» состоялся 30 июля 2014 года в матче Кубка португальской лиги против «Санта-Клары» (3:0). В течение своего первого сезона в профессиональном футболе Шикинью являлся игроком запаса, поэтому следующий сезон 2015/16 провёл в стане клуба «Гондомар» на правах аренды. Вернувшись, полузащитник занял место в основном составе «Лейшойнша».

В феврале 2017 года его контракт за 200 тысяч евро выкупила хорватская «Локомотива». В чемпионате Хорватии португалец дебютировал 25 февраля 2017 года в домашней встрече против «Осиека» (2:0). Не сумев стать игроком основного состава «Локомотивы», Шикинью летом 2017 года был отдан в аренду «Академике» из Коимбры, которая выкупила его контракт спустя полгода за 150 тысяч евро.

В конце мая 2018 года полузащитник заключил пятилетний контракт с грандом португальского футбола — лиссабонской «Бенфикой». Трансфер Шикинью обошёлся «Бенфике» в 600 тысяч евро. Тем не менее, в следующем месяце «Бенфика» продала 50 % своих экономических прав на игрока клубу «Морейренсе», где полузащитник провёл сезон 2018/19.

Летом 2019 года «Бенфика» выкупила 50 % прав на игрока у «Морейренсе» за 5,25 миллиона евро. Дебют в футболке «орлов» состоялся 4 августа 2019 года в игре за Суперкубок Португалии против лиссабонского «Спортинга» (5:0). В первом же сезоне Шикинью удалось стать игроком осинового состава «Бенфики», с которой он дебютировал в еврокубках, занял серебряные медали чемпионата Португалии и дошёл до финала Кубка Португалии.

31 августа 2021 года был отдан в аренду клубу «Брага».

Достижения 
 «Бенфика»
 Серебряный призёр чемпионата Португалии: 2019/20
 Бронзовый призёр чемпионата Португалии: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2019
 Финалист Кубка Португалии (2): 2019/20, 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Бенфика»

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Лейшойнш»
Игроки ФК «Гондомар»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Морейренсе»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон